ENB peut désigner :
 Écurie Nationale Belge, une ancienne écurie de Formule 1 belge ;
 Eerste Nasionale Bank, une des quatre plus grandes banques d’Afrique du Sud.